El término chandala tiene varios significados:

 chandala es un nombre que se les da en la India a los parias, aquellos que son inferiores que los esclavos (la cuarta y última casta del hinduismo).
 Chandala, ciudad del estado Huambo (Angola).
 Chandal, pueblo en la división Barisal (Bangladés).
 Chandala, pueblo del departamento Francisco Morazán (Honduras).
 Chandala, ciudad en la India, 600 km al sur de Yaipur y 500 km al norte de Bombay.
 Chandala, lago en Australia.